Спас — эпитет, присваиваемый Иисусу Христу.

Образы иконографии Христа 
 Спас Борисоглебский
 Спас Вседержитель
 Спас Нерукотворный
 Спас Эммануил
 Спас Ярое око
 Спас Недреманное Око
 Спас Благое Молчание
 Спас в Силах
 Спас Великий Архиерей
 Спас Иерей
 Смоленский Спас

Народные праздники 
 Медовый Спас 
 Яблочный Спас 
 Третий Спас
 Спасов день — название праздника Вознесения Господня у южных славян.

Населённые пункты

Россия 
 Спас — деревня в Бабынинском районе Калужской области;
 Спас — село в городском округе Калуга Калужской области;
 Спас — село в Вохомском районе Костромской области;
 Спас, иначе Спасское — бывшее село на территории Москвы, близ Тушина и Митина;
 Спас — деревня в Кардымовском районе Смоленской области;
 Спас — деревня в Новодугинском районе Смоленской области;
 Спас — село в Даниловском районе Ярославской области;
 Спас — село в Пошехонском районе Ярославской области;
 Спас — село в Рыбинском районе Ярославской области;
 Спас — село в Ярославском районе Ярославской области;
 Спас — до 1938 г. название посёлка городского типа Первомайский Слободского района Кировской области.

Северная Македония 
 Спас — село в общине Дебар

Украина 
 Спас — село в Калушском районе Ивано-Франковской области;
 Спас — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области ;
 Спас — село во Львовском районе Львовской области;
 Спас — село в Самборском районе Львовской области.

Прочее 
 Спас — православный российский телеканал
 Спас — национальный армянский суп
 СПАС — синдром полной андрогенной сопротивляемости, синдром Морриса, CAIS

См. также 
 Спас-бросок — тип броска игральных костей в D&D, и в ряде других ролевых игр
 Спас-Деменск — город в Калужской области.
 Спас-Клепики — город в Рязанской области
 Спас-Ухра — деревня в Ярославской области
 Спасс
 Спасск
 Спасское
 Franchi SPAS-12 — итальянское ружьё.
 Православные эпитеты
 Спасово согласие